Galan kan syfta på:

Geografi

Argentina 
 Galán – ett berg

Colombia 

 Galán (kommun), Santander, 
 Galán (ort), Santander,

Frankrike 

 Galan, Hautes-Pyrénées, departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,